Simetsberg oder früher auch Simmetsberg bezeichnet einen Berggipfel

 im Estergebirge, siehe Simetsberg (Estergebirge)
 in den Berchtesgadener Alpen, siehe Simetsberg (Steinernes Meer)
 im niederösterreichischen Mostviertel bei Kilb, siehe Simmetsberg (Mostviertel)